El Gato ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 El Gato (New Mexico), im Torrance County
 El Gato (Texas), im Hidalgo County

der Bühnenname des puerto-ricanischen Jazzmusikers Charlie Rodrigues

 Verlagshaus el Gato, ein Hamburger Buchverlag